The Replacements  – gruppo musicale rock alternativo statunitense
 Le riserve (The Replacements) – film statunitense del 2000
 The Replacements - Agenzia sostituzioni (The Replacements) – serie televisiva d'animazione di Disney Channel